Айка:
 Айка () — город в Венгрии, в медье Веспрем.
 Айка (фильм) — драматический фильм 2018 года, поставленный режиссёром Сергеем Дворцевым.
 Айка (айкиты) () — народ, который не принял миссию исламского пророка Шуайба.
 Айка (дух-хозяин) ― дух-хозяин в мифологии коми-зырян.

См. также 
 Agent Aika